__БЕЗКН__
Just Dance може да се односи на:
 Just Dance (серија видео-игара)
 Just Dance (песма)